Thomas Ince ist der Name folgender Personen:

* Thomas Christopher Ince (* 1992), englischer Fußballspieler, siehe Tom Ince
 Thomas Harper Ince (1880–1924), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent